

Geografia
Spagna
 Navàs – comune della provincia di Barcellona
 Navas – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sant Andreu
 Navas de Bureba – comune della provincia di Burgos
 Navas de Estena – comune della provincia di Ciudad Real
 Navas de Jorquera – comune della provincia di Albacete
 Navas de Oro – comune della provincia di Segovia
 Navas de Riofrío – comune della provincia di Segovia
 Navas de San Antonio – comune della provincia di Segovia
 Navas de San Juan – comune della provincia di Jaén
 Navas del Madroño – comune della provincia di Cáceres
 Navas del Rey – comune della provincia di Madrid

Persone
César Navas – ex calciatore spagnolo
David Navas – ex ciclista su strada spagnolo
Edanyilber Navas – calciatore venezuelano
Jesús Navas – calciatore spagnolo
Keylor Navas – calciatore costaricano
Marco Navas – calciatore spagnolo, fratello di Jesús
María de Navas – attrice teatrale italiana
Mauro Navas – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Nora Navas – attrice spagnola

Altro
 Navas – stazione della metropolitana di Barcellona

Pagine correlate 
Las Navas